Јањ се може односити на:

 Јањ, ријека, притока Пливе у општини Шипово, Република Српска, БиХ;
 Прашума Јањ, заштићени строги резерват природе Републике Српске;
 Јањске Отоке, заштићени природни предио на подручју Републике Српске;
 Јањ (дрво) или Црна топола, врста тополе.